Athamanta hirsuta är en flockblommig växtart som beskrevs av John Isaac Briquet. Athamanta hirsuta ingår i släktet Athamanta och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
hirsuta